Krüdener steht für:
  Krüdener (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Krüdener bzw. Kruedener ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie von Krüdener (1808–1888), 1825 Ehefrau von Paul Alexander von Krüdener, siehe Amalie von Lerchenfeld
 Burckhard Alexius Constantin von Krüdener (1746–1802), russischer Botschafter
 Hans-Joachim von Kruedener (1906–1989), SS-Hauptsturmführer, Mitglied des SD, Hauptmann der Luftwaffe
 Juliane von Krüdener (1764–1824), Beraterin des Zaren und Schriftstellerin
 Jürgen von Kruedener (* 1938), deutscher Historiker
 Karl Otto von Kruedener (1777–1856), russischer General deutsch-baltischer Herkunft 
 Nikolai von Krüdener (1811–1891), russischer Offizier deutsch-baltischer Abstammung
 Paul Alexander von Krüdener (1784–1858), russischer Botschafter
 Theodor von Krüdener (1841–1898), russischer Generalmajor